Лига 2 2004/2005 () — 42-й сезон Второй лиги Алжира по футболу с момента её создания. Сезон начался 27 августа 2004 года и закончился 3 июня 2005 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2004/05 на сайте rsssf.com 

2004/2005
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 2004 году
Спорт в Алжире в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005